Right or Wrong (film)
 Right or Wrong (George Strait), een muziekalbum van George Strait uit 1983
 Right or Wrong (Stealers Wheel), een muziekalbum van Stealers Wheel uit 1975